Johann Mühlmann ist der Name folgender Personen:

* Johann Mühlmann (Kirchenlieddichter) (1573–1613), deutscher evangelischer Kirchenlieddichter
 Johann II. Mühlmann SJ (1603–1651), deutscher katholischer Theologe 
 Johann III. Mühlmann (1642–1715), deutscher Antiquar, Historiker und Übersetzer